Шмидт, Александр:
 
 Шмидт, Александр Владимирович (1911—1987) — советский живописец и педагог.
 Шмидт Александр Христианович (1780—1848) — генерал-майор (с 6 августа 1829), директор Александровского кадетского корпуса для малолетних (в 1829—1833).